DASD steht für:
 Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, ein Sprachverein
 Deutscher Amateur-Sende-Dienst, auch Deutscher Amateur-Sende- und Empfangsdienst, Amateurfunkverband bis Mai 1945
 Direct Access Storage Device, eine Speichertechnologie

Abkürzung